Пла́вица — станция Юго-Восточной железной дороги. Расположена на линии Грязи — Борисоглебск в Добринском районе Липецкой области.

Железная дорога соединила Грязи с Борисоглебском в 1869 году. Станция, образовавшаяся на ней, получила название по селу, в котором находится Плавица (ныне посёлок при станции).

Расписание движения

Поезда дальнего следования 
Поезда от станции следуют до Балашова, Волгограда и Санкт-Петербурга (Московский вокзал).

Пригородное движение

Примечания 

Станции Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги
Добринский район
Железнодорожные станции и платформы Липецкой области